

Sigle
 Observatoire sociologique du changement – Osservatorio sociologico del cambiamento, centro di ricerca dell'Institut d'études politiques de Paris
 Orbital Sciences Corporation – produttore di satelliti artificiali

Codici 
 OSC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Wurtsmith, Oscoda (Michigan), Stati Uniti
 osc – codice ISO 639-3 della lingua osca

Religione 
 O.S.C. – Ordo Sanctae Clarae (Monache clarisse)
 O.S.C. – Ordine della Santa Croce
 O.S.C. – Suore di Santa Chiara
 O.S.C. – Suore Oblate del Sacro Cuore di Gesù
 O.S.C. – Suore Orsoline del Sacro Cuore di Gesù
 O.S.C. – Suore Orsoline di San Carlo